

Cinema 
 Freaks – film del 1932 diretto da Tod Browning
 Freaks – film del 2018 diretto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein

Internet 
 Freaks! – webserie italiana

Musica 
 Freaks – gruppo musicale inglese
 Freaks – album dei Pulp del 1986
 Freaks – album degli X Marks the Pedwalk del 1992
 Freaks – singolo dei Live del 1997
 Freaks – singolo di French Montana del 2013
 Freaks – singolo di Timmy Trumpet e Savage del 2014

Pagine correlate 
Freak